Municipio de North Franklin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Franklin (condado de Franklin, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de North Franklin (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.